Южный Сулаве́си (, также сокращённо Sulsel) — провинция в Индонезии, на острове Сулавеси.

Население — 9 073 509 чел. (2010 год). Административный центр — город Макассар.

В 2004 провинция разделилась, в отдельную провинцию выделился Западный Сулавеси.

Административное деление 
Провинция делится на 21 округов и 3 городских муниципалитета:

Примечания

Ссылки